Numancia (Aklan), een gemeente in de Filipijnse provincie Aklan
Numancia de la Sagra, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
CD Numancia, een Spaanse voetbalclub